Partikule (latinsky particula – dílek, částka, částečka nebo kousek) může být:

 v obecném významu částice, částečka nebo částka
 Partikule (liturgie) – část proměněné hostie
 Partikule svatého kříže – odštěpek z většího kusu kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus
 Částice (slovní druh) neboli partikule – neohebný slovní druh (převážně v indoevropských jazycích)
 Partikule (slovní druh) neboli postpozice (v aglutinačních jazycích (například v japonštině); jedná se o odlišný slovní druh, nežli částice)
 částice hmoty